

Geografia
Stati Uniti d'America
Kessler – area non incorporata della contea di Miami, Ohio
Kessler – area non incorporata della contea di Greenbrier, Virginia Occidentale

Persone
 Alec Kessler – cestista statunitense
 Alice Kessler – ballerina e soubrette tedesca, componente con la sorella del duo Gemelle Kessler
 Bruce Kessler – pilota automobilistico e regista statunitense
 Bruno Kessler – politico italiano
 Cody Kessler – giocatore di football americano statunitense
 Donald J. Kessler - astrofisico statunitense 
 Edward Kessler – filosofo, teologo e educatore britannico
 Ellen Kessler – ballerina e soubrette tedesca, componente con la sorella del duo Gemelle Kessler
 Gabriel Kessler – pittore austriaco, figlio di Stephan
 Georg Keßler – ex allenatore di calcio tedesco
 Giovanni Kessler – politico italiano, figlio di Bruno
 Hans Kessler – teologo tedesco
 Harry Graf Kessler – politico, pubblicista e scrittore tedesco
 Heinz Keßler – politico e generale tedesco-orientale, dal 1990 tedesco
 Henry Kessler – calciatore statunitense
 Jeanette Kessler – sciatrice britannica
 Joseph Christoph Kessler – pianista e compositore tedesco
 Matthias Kessler – ciclista tedesco
 Meir Kessler – rabbino israeliano
 Michael Kessler – attore, comico e scrittore tedesco
 Mikkel Kessler – ex pugile danese
 Nadine Kessler – ex calciatrice tedesca
 Robert Kessler – cestista statunitense
 Stephan Kessler – pittore austriaco
 Thomas Kessler – ex calciatore tedesco

Altro
25594 Kessler – asteroide
 Kessler – altro nome della fabbrica di locomotive Maschinenfabrik Esslingen di Esslingen, in Germania; dal nome del suo fondatore.
Kessler – personaggio della serie di videogiochi Infamous
 Kalin Kessler – personaggio della serie televisiva anime Yu-Gi-Oh! 5D's
 Sindrome di Kessler – previsione ipotetica astronautica